La saison 1972-1973 du Championnat de RFA de football était la  de la première division professionnelle ouest-allemande, la Bundesliga. Les 18 meilleurs clubs de RFA sont regroupés au sein d'une poule unique où chaque formation affronte ses adversaires 2 fois, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les 2 derniers du classement sont relégués et remplacés par les 2 meilleurs clubs de Regionalliga.

C'est le Bayern Munich, champion de RFA en titre, qui remporte le titre après avoir terminé en tête du championnat. C'est le  de champion d'Allemagne et le  en Bundesliga de l'histoire du club. Gerd Müller remporte une nouvelle fois le titre de meilleur buteur avec 38 buts inscrits en 34 rencontres.

Les 18 clubs participants

Classement 
Le bareme utilisé pour le décompte des points est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, abandon ou forfait : 0 point

|valign=top align=left|

|}

Résultats

Bilan de la saison

Meilleurs buteurs

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Championnat d'Allemagne de football

Lien externe 
  Page sur RSSSF

1972-1973
Allemagne
Allemagne
Sport en Allemagne en 1972
Sport en Allemagne en 1973